Фридрих Карлович Амелунг (; 11 марта 1842, Дерпт — 8 марта 1909, Рига) — шахматист,  и литератор; один из создателей и руководителей «Прибалтийского шахматного союза» (1898).

Биография 

Внук К. Ф. Амелунга, известного прибалтийского шахматиста XVIII века, игравшего с Г. А. Потёмкиным.

В 1860 — 1877 годах успешно играл с А. Андерсеном, Г. Нейманом, Э. Шалоппом и другими сильными европейскими шахматистами. В 1877 году выиграл матч у А. Ашарина — 5 : 4 (+4, −3, =2), но проиграл Э. Шифферсу — 4 : 8 (+2, −6, =4). С именем Амелунг связано начало шахматной журналистики в Прибалтике: он основал здесь первый шахматный отдел, вёл отделы во многих газетах, издал 8 томов «Бальтише Шахблеттер» (1889—1902). Амелунгу принадлежит заслуга воспитания ряда молодых прибалтийских шахматистов, в частности его учениками были Ашарин и Розенкранц.

Одни из главных его трудов: «Bilder zur baltischen Kulturgeschichte» (1879); «Revaler Altertümer» (1884); «Baltische Kulturstudien» (1885); «Baltischer kulturhistorischer Bilderatlas» (1886).

Этюды

Книги 

 Dreissig Revaler Schachpartien. Baltisches Schachalbum, Reval, 1883.

Литература 
 
 
 Я. Владимиров. «1000 шахматных этюдов». Москва: Астрель, 2003. ISBN 5-271-05741-0.

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Фридриха Амелунгa на сайте 365chess.com
 

Шахматисты Эстонии
Похороненные в Тарту